Denumirea de Jiten se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Jiten, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici;
 Jiten, un sat în comuna Stolicina, regiunea Sofia-capitala.